Reza Pahlavi ou Rizā Pahlevi, en persan رضا پهلوی désigne plusieurs membres de la dynastie iranienne des Pahlavi :
 Reza Chah Pahlavi (1878 - 1944), empereur de la Perse ;
 Mohammad Reza Pahlavi (1919 - 1980), fils du précédent, dernier Chah d’Iran renversé par la Révolution islamique en 1979 ;
 Reza Cyrus Pahlavi (né en 1960), dit « Reza II », et fils aîné du précédent.